Сезон 2016 Брунейской Супер лиги (по имени спонсора, также называемой DST Супер лига) это четвертый сезон Супер лиги Брунея, высшей брунейской профессиональной футбольной лиги. Сезон стартовал 12 марта 2016 года и продлился до 30 сентября 2016.

МС АБДБ защищал свой чемпионский титул, добытый в прошлом сезоне. В Супер лигу пришли из Премьер лиги два клуба Касука и Кота Рейнджер. Федерация футбола Брунея приняла решение завершить соревнования после первого кругаиз-за многочисленных переносов матчей, что означало, что чемпионский титул сохранила команда МС АБДБ, которая одержала победы в семи играх из девяти.

Команды
Всего 10 клубов приняли участие в чемпионате, 8 клубов, участвовавших в прошлом сезоне, а также две команды, перешедшие из Премьер лиги. Кота Рейнджер получили повышение как чемпионы Премьер лиги. Клуб Касука также перешел в Супер лигу, хотя финишировал вне первых двух мест, дающих это право, так как команда Табуан Муда Б, занявшая второе место, не имеет права на повышение в классе. Кота Рейнджер и Касука заменили команды ИКЛС и Киланас вылетевших по итогам прошлого сезона.

Стадионы

Таблица

Примечания

Внешние ссылки
RSSSF
Сайт футбольной ассоциации Брунея 

Чемпионат Брунея по футболу

Бруней
]
2010-е годы в Брунее